Nardior (Nardia) är ett släkte av bladmossor. Enligt Catalogue of Life ingår Nardior i familjen Solenostomataceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Jungermanniaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladmossor